Il doppio del torneo di tennis Mantova Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Flavio Cipolla e Alessandro Motti che hanno battuto in finale Salvador Navarro e Óscar Serrano Gámez 5-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Gabriel Trujillo Soler /  Lovro Zovko (primo turno)
 Leonardo Azzaro /  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)

 Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (Campioni)
 Stefano Galvani /  Daniele Giorgini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2005